Vermietung steht allgemein für die zeitweilige Überlassung einer Sache gegen Entgelt

siehe dazu:
Mietvertrag

Vermietung von Verkehrsmitteln
Autovermietung 
Bootsvermietung 
Fahrradvermietung 
Kanuvermietung 
Motorradvermietung 
Weiteres:
Fachvermietung 
Private Zimmervermietung 
Vorvermietung